Bertolucci je italské příjmení, které mělo více význačných osob:

 Alessandro Bertolucci – italský herec
 Alessandro Bertolucci – iitalský hokejista na kolečkových bruslích, bratr Mirka
 Attilio Bertolucci (1911–2000), italský básník a spisovatel
 Bernardo Bertolucci (1941–2018), italský filmový režisér a scenárista
 Davide Bertolucci (* 1988), italský fotbalista
 Domonique Bertolucci (* 1970), australský osobní motivátor a spisovatel
 Federico Bertolucci – italský autor komiksů
 Giuseppe Bertolucci (1947–2012), italský filmový režisér a scenárista
 Mirko Bertolucci – italský hokejista na kolečkových bruslích, bratr Alessandra
 Paolo Bertolucci (* 1951), italský tenista
 Sergio Bertolucci (* 1950), italský částicový fyzik

Externí odkazy 
 

Italská příjmení